Bulgursalat steht für:
 Kısır, türkisches Gericht
 Taboulé, arabisches Gericht